Вильморен:

 Вильморен — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.
 Вильморен, Луиза де (1902—1969) — французская писательница, сценарист.
 Вильморен, Морис де (1849—1918) — французский ботаник, в основном занимался дендрологией и лесоводством.
 Вильморен, Пьер Луи Франсуа Левек де (1816—1860) — французский ботаник, генетик и химик.